Naomi Broady (Stockport, 1990. február 28. –) brit hivatásos teniszezőnő.

2006-ban kezdte profi pályafutását. Egy páros WTA-tornán, emellett kilenc egyéni és húsz páros ITF-tornán végzett az első helyen. Legjobb világranglista-helyezése egyéniben a 76. hely, amit 2016. március 7-én ért el, párosban az 56. helyezés, amelyen 2017. május 22-én állt.

A Grand Slam tornákon a legjobb eredménye egyéniben a 2. kör, amelyet 2014-ben Wimbledonban és 2016-ban a US Openen ért el. Párosban a 2. körig jutott a 2016-os wimbledoni teniszbajnokságon. Vegyes párosban 2014-ben Wimbledonban negyeddöntőt játszott.

WTA-döntői

Páros

Győzelmei (1)

* 2009-től megváltozott a tornák rendszere. Az egymás mellett azonos színnel jelölt tornatípusok között nincs teljes mértékű megfelelés.

Elveszített döntői (1)

WTA 125K-döntői

Páros

Elveszített döntői (2)

ITF döntői

Egyéni (9–10)

Páros (20–15)

Eredményei Grand Slam-tornákon

Egyéni

Év végi világranglista-helyezései

Jegyzetek

Források

További információk 
Hivatalos honlapja

Brit teniszezők
Brit nők
1990-ben született személyek
Élő személyek